Cornelius Gurlitt ist der Name folgender Personen:

* Cornelius Gurlitt (Komponist) (1820–1901), deutscher Komponist
 Cornelius Gurlitt (Kunsthistoriker) (1850–1938), deutscher Architekt und Kunsthistoriker
 Cornelius Gurlitt (Kunstsammler) (1932–2014), deutscher Kunstsammler